Seewalchen heißen:

 Seewalchen am Attersee, Gemeinde in Oberösterreich
 Seewalchen (Gemeinde Seekirchen), Katastralgemeinde von Seekirchen am Wallersee, Salzburg